Мадіахере Дінг, Мадіахере Дінг (д/н —1691) — 12-й дамель (володар) держави Кайор в 1691 році.
 Дінг-Ко (Dinh Co) — газопереробний завод у В'єтнамі.
 Фан Дінг Бінга — людина, за ім'ям якої названо таксон Protosticta binhi, описаний у 2019 році командою в'єтнамських науковців. Фан Дінг Бінг — батько Фан Куок Тоана, одного з авторів таксону. Protosticta binhi — ендемік В'єтнаму.